Скалия () — итальянская фамилия; в английской транскрипции Скалиа (). Известные носители:
 Скалиа, Антонин Грегори (1936—2016) — член Верховного суда США.
 Скалия, Пьетро (род. 1960) — итало-американский монтажёр, лауреат премий «Оскар» и BAFTA.
 Скалиа, Юджин (род. 1963) — американский юрист и политик, сын Антонина Скалиа.